Béatrice Martin peut désigner :
 Béatrice Martin (1973-), claveciniste française :
 Béatrice Martin (1989-), chanteuse québécoise.